Antoine Plazanet (1760-1803), magistrat et député français ;
 Charles Plazanet (1773-1868), officier et député français ;
 Charles Théophile de Plazanet (1822-1882), député français ;
 Jacques Plazanet (1845-?), général de brigade français ;
 Nelly Plazanet (née en 1996), handballeuse française ;
 René Plazanet (1904-1977), sénateur, député français.